Gopalpur (Nadia), een census town in de Indiase deelstaat West-Bengalen
Gopalpur (Ganjam), een stad en notified area in de Indiase deelstaat Odisha